Frederick County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Frederick County (Maryland)
 Frederick County (Virginia)